Sundbyberg kan avse:

 Sundbyberg – avser i dagligt tal vanligen stadsdelen Centrala Sundbyberg, det vill säga den stadsmässigt bebyggda ursprungliga delen av Sundbybergs kommun
 Sundbybergs kommun – dagens kommun (som marknadsförs under namnet Sundbybergs stad)
Sundbybergs distrikt – ett distrikt i Sundbybergs kommun och Stockholms län
 Sundbybergs stad – en kommun i Stockholms län 1927–1970
 Sundbybergs köping – en tidigare kommun i Stockholms län 1888–1926, tillkommen genom utbrytning ur Bromma landskommun 
 Sundbybergs församling – tillkommen 1909 genom utbrytning ur Bromma församling
 Sundbybergs gård – en egendom tillhörig Anders Petter Löfström, namngivare åt ovanstående
 Sundbybergs station – en pendeltågsstation med vissa uppehåll även för fjärrtåg
 Sundbybergs centrum – en station i Stockholms tunnelbana

Förgreningssidor